Anguilla – rodzaj ryb
 Anguilla – miasto w USA, w stanie Missisipi, w hrabstwie Sharkey
 Anguilla – wyspa na Morzu Karaibskim